Џејмспорт има више значења:
 Џејмспорт (Њујорк)
 Џејмспорт (Мисури)